Stolberg och Stollberg kan syfta på

 Grevskapet Stolberg – ett grevskap i tysk-romerska riket 1210–1548
 Stolberg (adelsätt) – en tysk högadlig släkt i Tysk-romerska riket

Geografi 
 Stolberg (Harz) – en stad i Sachsen-Anhalt i Tyskland
 Stollberg/Erzgeb. – en stad i Sachsen i Tyskland
 Stolberg (Rheinland) – en stad i Nordrhein-Westfalen i Tyskland
 Landkreis Stollberg – en före detta Landkreis i Sachsen i Tyskland, uppgick 2008 i Erzgebirgskreis
 Stollbergs gruva – en nedlagd gruva i Smedjebackens kommun, Dalarna

Personer 
Den 31 december 2013 var 18 personer med efternamnet Stolberg men inga med namnet Stollberg bosatta i Sverige. Ingen av dessa är för närvarande biograferad i svenska Wikipedia. De som nämns nedan är alla avlidna. 

 Bernhard zu Stolberg (1838–1926), tysk-svensk katolsk präst
 Catharine Stolberg (1751–1832), dansk-tysk författare
 Christian zu Stolberg-Stolberg (1748–1821), tysk poet
 Christian Ernest av Stolberg-Wernigerode (1691–1771), tysk politiker
 Friedrich Leopold zu Stolberg-Stolberg (1750–1819), tysk författare
 Louise Stolberg (1746–1824), dansk författare och salongsvärdinna
 Lovisa av Stolberg-Geldern (1752–1824), brittisk tronpretendentgemål
 Otto zu Stolberg-Wernigerode (1837–1896), tysk officer och statsman
 Otto zu Stolberg-Wernigerode (historiker) (1893–1984), tysk historiker

Källor

Tyska efternamn